Lisnard est un nom de famille français notamment porté par :

 David Lisnard (né en 1969), homme politique français ;
 Jean-René Lisnard (né en 1979), joueur de tennis monégasque.

Notes et références